Fagundensi – abitanti di Fagundes Varela
Fagundensi – abitanti di Fagundes